VM i håndbold 2001 kan henvise til flere artikler:

VM i håndbold 2001 (mænd)
VM i håndbold 2001 (kvinder)